Kolmsee ist der Familienname folgender Personen:

 Ines Kolmsee (* 1970), deutsche Managerin
 Peter Kolmsee (1926–2017), deutscher Militärhistoriker
 Wolfgang Kolmsee (* 1954), deutscher Leichtathlet